Cima del Redentore – cima del gruppo dei monti Sibillini, catena dell'Appennino umbro-marchigiano.
Cima del Redentore – spalla sud-orientale del monte Altino, nei monti Aurunci, montagne degli Antiappennini, in provincia di Latina.